Полежа́ева — женская форма русской фамилии . Известные носители:

* Полежаева, Наталья Ивановна — главный редактор журнала «Земляки» и газеты «Ваше право. Миграция».
 Полежаева, Рипсимия Васильевна (1898—1919) — одна из первых комсомолок Урала, вела работу в Екатеринбурге в период Гражданской войны.